

Cinema 
 Missing – cortometraggio del 1917 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 Missing – film del 1918 diretto da James Young
 Missing - Scomparso (Missing) – film di Costa-Gavras del 1982
 The Missing – film di Ron Howard del 2003
 Missing: Sarajin yeoja – film di Lee Eon-hee del 2016
 Missing – film del 2023 diretto da Nick Johnson e Will Merrick

Musica 
Missing – singolo degli Everything but the Girl, estratto dall'album discografico Amplified Heart del 1994
 Missing (I Miss You Like the Deserts Miss the Rain) – singolo del gruppo No Mercy del 1995
 Missing – brano di Bruce Springsteen, parte della colonna sonora del film Tre giorni per la verità di Sean Penn del 1995
Missing – singolo promozionale degli Evanescence del 2004

Televisione 
Missing (1-800-Missing) – serie televisiva statunitense del 2003
Missing – serie televisiva britannica del 2009
Missing – serie televisiva statunitense del 2012
The Missing – miniserie televisiva del 2014
Missing: Geudeur-i iss-eotda – drama coreano del 2020